ARRDC3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 414 амінокислот, а молекулярна маса — 46 395.

Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки